L'équipe de baseball des Astros de Houston est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1962. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1962-2010)

Saison régulière 
 49 saisons de Ligue majeure : 3888 victoires pour 3921 défaites (0,498)
 7 titres de Division : 1980, 1981, 1986, 1997, 1998, 1999, 2001

Séries éliminatoires 
 7 participations en Série de division : 10 victoires pour 18 défaites (0,357), 2 séries gagnées : 2004, 2005
 4 participations en Série de championnat : 11 victoires pour 13 défaites (0,458), 1 série gagnée : 2005
 1 participation en Série mondiale : 0 victoire pour 4 défaites (0,000), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 21 victoires pour 35 défaites (0,375)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Houston Astros sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Houston Astros sur Baseball-Reference.com

Houston Astros